Le Musée de la chasse peut faire référence à différents musées consacrés au thème de la chasse, dont, entre autres :
 le Musée de la chasse et de la nature, musée français situé à Paris ;
 le Château-musée de Gien, ou Musée de la chasse à tir et de la fauconnerie ;
 le Musée de la chasse et de la pêche (Deutsches Jagd- und Fischereimuseum), musée allemand situé à Munich.

Musée consacré à la chasse ou à la pêche